Empresa Portuguesa de Águas Livres
 Empresa Pública de Águas de Luanda

Desambiguação